Herman Saftleven I, pittore, incisore e disegnatore olandese, del secolo d'oro
 Herman Saftleven II, pittore, incisore e disegnatore olandese, del secolo d'oro
 Cornelis Saftleven, pittore, incisore e disegnatore olandese, del secolo d'oro